Shoot-Out 2011 (CaesarsCasino.com Snooker Shoot-Out) var en Inbjudningsturnering i snooker som spelades 28–30 januari 2011 Circus Arena i Blackpool Tower, Blackpool, England. Det var en helt ny turnering på snookertouren säsongen 2010/11. Denna första upplaga av turneringen vanns av Nigel Bond, hans första turneringsseger sedan 1997.

Format 
Turneringen avgörs genom direktutslagning. De 64 högst rankade spelarna på världsrankingen från oktober 2010 är kvalificerade för turneringen, vars lottning genomfördes den 28 november 2010. Matcherna spelas över ett frame och spelarna har maximalt 20 sekunder på sig per stöt (15 sekunder per stöt under de sista fem minuterna). Varje frame får ta maximalt 10 minuter. Vid varje stöt måste en boll sänkas eller träffa en vall, annars blir det foul. Vid foul får motståndaren placera köbollen var han vill på bordet och spela därifrån.

Resultat 
Ingen seedning förekommer, utan lottningen är helt slumpmässig inför varje omgång.

Externa länkar

Källor 

Snookersäsongen 2010/2011
2011
2011 i Storbritannien